«Ex’s & Oh’s» — песня, записанная американской рок-певицей и автором Elle King, и выпущенная 24 сентября 2014 года как первый сингл из её дебютного студийного альбома Love Stuff.
7 декабря 2015 года песня была номинирована на премию Грэмми-2016 в категориях Лучшая рок-песня и Лучшее рок-исполнение (проиграв в обоих случаях песне «Don’t Wanna Fight» группы Alabama Shakes).

История 
Официальный релиз песни прошёл 23 сентября 2014 года. Премьера песни в живом исполнении состоялась 22 октября 2014 года в Бруклине для журнала Paste Magazine.
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.
«Ex’s & Oh’s» достигла места № 1 в чарте Alternative Songs в сентябре 2015, став только второй в истории песней в исполнении женщины, достигшей первого места с 1996 после Lorde (2013 — «Royals»).

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
  (более 40 млн просмотров)

Песни 2014 года
Поп-рок-песни
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Феминистические песни
Дебютные синглы 2014 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Rock Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40